Beauty Behind the Madness — второй студийный альбом канадского певца The Weeknd, вышедший 28 августа 2015 года на лейблах XO и Republic. Ещё до своего релиза Beauty Behind the Madness был поддержан 4 успешными синглами: «Often», «Earned It», «The Hills», «Can’t Feel My Face». Среди приглашённых артистов на альбоме — Лана Дель Рей, Labrinth и Эд Ширан. Альбом занял первые места в хит-парадах США, Канады, Австралии, Великобритании, Норвегии, Швеции, стал № 2 в Бельгии, Голландии, Дании, Ирландии и Новой Зеландии.

История 
5 июля 2015 года Эд Ширан заявил на радиостанции Beats 1 (Apple Music), что он работает вместе с The Weeknd над его будущим альбомом. Ширан также сказал, что Kanye West тоже примет участие в этой работе. 9 июля 2015 года The Weeknd анонсировал, что его второй студийный альбом будет называться Beauty Behind the Madness.

Для продвижения своего альбома The Weeknd принял участие в различных музыкальных мероприятиях 2015 года: в Канаде (4 июля в Канаде на FVDED в Park in Surrey, Британская Колумбия, Канада), Lollapalooza в Чикаго, Hard Summer Music Festival (Помона), Summer Set Music and Camping Festival (Сомерсет), Made in America Festival (Филадельфия, США), Austin City Limits (Austin), Bumbershoot Festival (Сиэтл)..

Ещё до выхода альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, таких как Spin, HipHopDX, The Observer, Entertainment Weekly, AllMusic, Chicago Tribune, NME. Интегратор рецензий Metacritic дал суммарную оценку в 75 из 100 баллов.

31 августа 2015 года журнал Billboard установил, что тираж Beauty Behind the Madness может превысить 300,000 копий в первую неделю релиза в США, что потом и подтвердилось. Альбом дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, с тиражом 412 000 копий (включая 326 000 истинных альбомных продаж, без учёта пересчёта альбомных треков по новой методике суммарного подсчёта), став для The Weeknd его первым альбомом-чарттоппером.

Итоговые списки

Награды и номинации

Синглы 
31 июля 2014 года вышел промосингл «Often», который достиг № 59 в Billboard Hot 100 (США) и № 69 в Canadian Hot 100 (Канада).

Альбомный лид-сингл «The Hills» вышел 27 мая 2015 и дебютировал на № 20 в американском хит-параде Billboard Hot 100 в неделю, начинающуюся 13 июня 2015 с тиражом 109,000 цифровых копий. К июлю 2015 года «The Hills» был продан в количестве 629,000 копий в США и достиг № 10 Billboard Hot 100.

Следующий сингл «Can’t Feel My Face» (второй сингл без учёта промосингла «Often» и саундтрекового Earned It, а фактически он был четвёртым) вышел 8 июня 2015 года вслед за представлением песни самим исполнителем на Apple's Worldwide Developers Conference. Песня дебютировала на № 24 в Billboard Hot 100 с тиражом 93,000 цифровых копий. В свою 3-ю неделю релиза песня поднялась на № 6 Hot 100, став его третьи синглом в top-10 (и вторым сольным). Спустя 5 недель сингл стал № 1 в Hot 100, впервые в карьере The Weeknd (позднее поднявшись на № 2). В Австралии он дебютировал 20 июня 2015 года на № 27.

Список композиций 
Трек-лист адаптирован с iTunes Music Store и Amazon Music

Примечания
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

История выхода

Сертификации

Примечания 

Альбомы Republic Records
Альбомы The Weeknd
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Премия «Грэмми» за лучший альбом в жанре современной городской музыки
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart